Colerain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Colerain Township (Belmont County, Ohio)
 Colerain Township (Hamilton County, Ohio)
 Colerain Township (Ross County, Ohio)
 Colerain Township (Lancaster County, Pennsylvania)
 Colerain Township (Bedford County, Pennsylvania)